

Ім'я Анастазія 
 Анастазія (, ) — італійський, німецький, французький і польський варіант українського імені Анастасія, які мають однакове грецьке походження (). Жіноча форма чоловічого імені Анастасій (Анастас), в перекладі з давньогрецької — «воскресіння» («повернена до життя»).

Відомі особи з ім'ям Анастазія 
 Анастазія Огроднік-Жилава (1908—2009) — українська професорка музики, громадська діячка.
 Анастазія Пустельник  — польська черниця жіночого католицького ордену Дочки Божої Любові, авторка кулінарних книг, відома як сестра Анастазія.

Особи з прізвищем від імені Анастазія 
  (1902—1957) — бос сім'ї Гамбіно (1951—1957), одного з п'яти впливових сімей мафії, які «контролювали» Нью-Йорк.
 Микола Анастазієвський (1891—1974) — український художник, мистецтвознавець, педагог, громадський діяч.

Ім'я Анастазія в літературі 
  — п'єса Марсель Моретт, створена в Парижі в 1955 році.

Кінофільми з ім'ям Анастазія 
  : «Мій брат Анастазія» — італійський драматичний фільм режисера Стефано Вандзіна.

Ім'я Анастазія в географії 
 Сант-Анастазія — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, метрополійне місто Неаполь.

Примітки

Посилання 
 Список українських жіночих імен
 Список українських чоловічих імен

Українські імена
Жіночі імена грецького походження